Le crime ne paie pas est une expression populaire (un adage) qui signifie que celui qui commet un crime ne tire finalement pas d'avantage de son crime.

Dans la culture 
 Le crime ne paie pas, une bande dessinée en noir et blanc de  Paul Gordeaux parue des années 1950 aux années 1970 ;
 Le crime ne paie pas (Thugs with Dirty Mugs), un dessin animé américain réalisé par Tex Avery et sorti en 1939. 
 Le crime ne paie pas (Donald's Crime), un court métrage américain sorti en 1945.
 Le crime ne paie pas, (Recoil), un film réalisé par John Gilling, sorti en 1953 ;
 Le crime ne paie pas, un film réalisé par Gérard Oury, sorti en 1962 
 Le crime ne paie pas, un téléfilm sorti en 2013, épisode 8 de la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie.